Bujon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 François Bujon de l'Estang (1940-), diplomate français ;
 Maurice Bujon (1910-2008), journaliste et patron de presse français.

Patronyme français